Souillac (Frankrijk), een Franse gemeente in het departement Lot
Souillac (Mauritius), een plaats op het eiland Mauritius